Brünnchen steht für:
 Brünnchen, Streckenabschnitt der Nürburgring Nordschleife
 Beeder Brünnchen, Quelle
 Bernhardsbrünnchen
 Felsenbrünnchen
 Fürstenbrünnchen
 Herrenbrünnchen
 Hirschbrünnchen
 Judenbrünnchen
 Matthäus-Sauerbrünnchen
 Schönbornbrünnchen

Siehe auch:
 Brunnen (Begriffsklärung)
 Brünn (Begriffsklärung)
 Brünnl
 Brünnle
 Brünnlein